Неизвестный солдат — ряд одноимённых фильмов.

 Неизвестный солдат (фильм, 1955) — фильм по роману Вяйнё Линна.
 Неизвестный солдат (фильм, 1984) — фильм по одноимённой повести и сценарию Анатолия Рыбакова.
  — фильм по роману Вяйнё Линна.
 Неизвестный солдат (фильм, 2017) — фильм финского режиссёра Аку Лоухимиеса по роману Вяйнё Линна.

См. также:
 Нет неизвестных солдат — советский фильм 1965 года по документальной повести генерал-полковника А. И. Родимцева.